Карајзовци могу да буду:

 Карајзовци (Гламоч), насеље у Општини Гламоч, Федерација БиХ
 Горњи Карајзовци, насеље у Општини Градишка, Република Српска, БиХ
 Доњи Карајзовци, насеље у Општини Градишка, Република Српска, БиХ